MTV Music Awards 2016 steht für:

 MTV Africa Music Awards 2016
 MTV Europe Music Awards 2016
 MTV Video Music Awards 2016

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2016